Александр I Балас (; ум. 145 до н. э.) — царь Сирии, правитель государства Селевкидов (с 150 до н. э.).

Родом из города Смирна, незнатного происхождения. Выдал себя за сына Антиоха IV Эпифана и наследника трона Селевкидов. Претензии на престол были признаны римским Сенатом, Птолемеем VI Филометором и др. Александр женился на дочери Птолемея VI Клеопатре Тее.

В борьбе за трон Александр в 150 году до н. э. победил Деметрия I Сотера. Став во главе империи, начал вести разгульный образ жизни. Новый царь сильно зависел от поддержки династии Птолемеев и даже чеканил портреты с характерными чертами лица Птолемея I Сотера. Во время правления Александра первосвященник Ионатан добился существенных налоговых облегчений для хасмонеев.

Деметрий II Никатор, сын Деметрия I, воспользовался возможностью занять престол. Птолемей VI перешёл на сторону Деметрия II и совместными усилиями Александр был побеждён в Сирии (145 до н. э.). В сражении Птолемей VI был тяжело ранен, а Александр бежал в Набатею, где был убит местным правителем, Завдиилом. Его голову выслали Птолемею VI. От полученной раны (упал с лошади и сломал череп) Птолемей VI скончался через несколько дней после сражения.

Примечания

Ссылки 
 

Правители Азии II века до н. э.
Цари государства Селевкидов
Самозванцы Древнего мира
Монархи, убитые во II веке до н. э.
Правители Сирии